

Geologia 
Piperno – tipo di roccia di formazione vulcanica

Persone 
Alessandro Piperno – scrittore italiano
Alessia Piperno – travel blogger italiana
Daniela Piperno – attrice italiana
Franco Piperno – uomo politico, fisico italiano
Giovanni Piperno – regista e fotografo italiano
Marina Piperno – produttrice cinematografica italiana
Mario Piperno – vero nome di Mario Più – disc jockey

Altro 
 Piperno – nome della cittadina laziale di Priverno antecedentemente al 1927